Le mot Estampie désigne :
 l'estampie, danse médiévale
 Estampie, groupe de musique allemande spécialisé dans la musique médiévale